Bengt Henning Sæternes, mais conhecido como Bengt Sæternes (Stavanger, 1 de janeiro de 1975), é um futebolista norueguês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Vålerenga.

Futebolistas da Noruega